Matlock kan avse:

 Matlock, Derbyshire, England
 Matlock (TV-serie)
 Glen Matlock (1956-), en brittisk musiker